Dienst steht für:

 Dienstleistung, eine Leistung für andere Personen
 Dienstleister, Erbringer einer Dienstleistung
 Öffentlicher Dienst, die Berufstätigkeit von Amtspersonen
 Dienstgrad oder Dienstrang, Stellung einer Person innerhalb einer definierten Rangordnung
 Gottesdienst, eine religiöse Feier 
 Liturgie, die Ordnung und Gesamtheit der religiösen Zeremonien und Riten 
 Diakonie, Wohltätigkeit im kirchlichen Rahmen

 Dienst (Architektur), in der Gotik eine dünne Säule, die einem Pfeiler oder einer Innenwand vorgelegt ist
 Dienst (Seefahrt), Fahrtroute, die von einer Reederei befahren wird

 Dienst (Telekommunikation), die Fähigkeit eines Telekommunikationsnetzes, Informationen einer bestimmten Art zu übertragen
 Dienst (Informatik), eine fachliche Bündelung von Funktionen in einer technischen Komponente

 Netzwerkdienst, das Angebot eines Computerprogramms auf einem Host
 Webservice, Software zur Maschine-zu-Maschine-Kommunikation
 Internetdienst, Anwendung des Internets im technischen Sinne
 Online-Dienst, über das Internet genutzte Dienste

Dienst ist der Familienname folgender Personen:
 Gottfried Dienst (1919–1998), Schweizer Schiedsrichter
 Heide Dienst (* 1939), österreichische Historikerin
 Karl Dienst (1930–2014), deutscher Theologe und Historiker
 Klaus-Peter Dienst (1935–1982), deutscher Maler, Grafiker, Kalligraf und Kunsterzieher
 Marvin Dienst (* 1997), deutscher Automobilrennfahrer
 Paul Dienst (1881–1939), deutscher Geologe und Paläontologe
 Paul Dienst (Maler) (1883–1945), deutscher Maler
 Robert Dienst (1928–2000), österreichischer Fußballspieler
 Rolf-Gunter Dienst (1942–2016), deutscher Maler, Grafiker, Kunstkritiker, Buchautor und Publizist

Dienst, Weiteres:
 Dienst (Film), Titel eines Kurzfilms von Jochen Alexander Freydank

Siehe auch:
 Diener
 Service
 Dienststelle
 Dienstvertrag